Genealogie (geschiedkunde), een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderonderzoek dan wel de afstamming van de familienaam
 Genealogie (beperkte betekenis), een genealogisch overzicht van alle nakomelingen in alleen mannelijke lijn
 Genealogie (Nietzsche), een term die de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche gebruikte voor het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van begrippen